61. Infanterie-Division (Imperiale e regio Esercito) – Divisione dell'Imperial regio Esercito austro-ungarico attiva durante la prima guerra mondiale, creata nel maggio del 1915 e sciolta nel dicembre del 1916.
 61. Infanterie-Division (Wehrmacht) – Divisione dell'esercito tedesco attiva durante la seconda guerra mondiale, creata nell'agosto del 1939 e sciolta nell'aprile del 1945.